Pieni-Sammalinen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Sammalinen (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Pieni-Sammalinen (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 

Robotskapade Finlandförgreningar